

Aziende 
 Fonderia delle Cure – azienda metallurgica italiana

Cinema 
 Cure – film diretto da Kiyoshi Kurosawa (1997)
 The Cure – film diretto da James W. Castle e Ned Finley (1913)
 The Cure – film diretto da Dell Henderson (1913)
 The Cure – film diretto da Allen Curtis (1914)
 The Cure – film diretto da Raymond B. West (1914)
 The Cure – titolo originale inglese di La cura miracolosa, film diretto da Charlie Chaplin (1917)
 The Cure – titolo originale inglese di Amici per sempre, film diretto da Peter Horton (1995)
 The Cure – film diretto da David Gould (2012)

Geografia

Francia 
 Cure – fiume affluente della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 La Cure – frazione di Les Rousses, comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)

Italia 
 Le Cure – quartiere di Firenze, comune nella provincia di Firenze (Toscana)

Svizzera 
 La Cure – frazione di Saint-Cergue, comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)

Musica 
 The Cure – gruppo musicale britannico
 The Cure – album del gruppo musicale britannico The Cure (2004)
 The Cure – singolo della cantante statunitense Lady Gaga (2017)

Persone 
 Armand Cure (1919-2003) – cestista e giocatore di football americano statunitense
 Amy Cure (1992) – ciclista australiana

Televisione 
 Cure – titolo originale inglese di La cura, episodio della sesta stagione di Stargate SG-1
 The Cure – film per la televisione diretto da Danny Cannon (2008)

Trasporti 
 Stazione delle Cure – stazione della ferrovia Faentina nel comune italiano di Firenze

Altri progetti